MAK steht als Abkürzung für:
 Magyar Autóklub, ungarischer Automobilklub
 Pseudonym des deutschen Rappers MaKss Damage
 Maksutov-Teleskope
 Maktab al-Chidamāt, Anlaufstelle für islamistische Afghanistankämpfer
 Flughafen Malakal, Verkehrsflughafen im Südsudan nach dem IATA-Code
 Mamillen-Areola-Komplex, Begriff in der plast. Rekonstruktion der weibl. Brustwarze
 Marxistischer Arbeitskreis in der SPD
 Maximale Arbeitsplatz-Konzentration, Grenzwert für Schadstoffe am Arbeitsplatz
 Membranangriffskomplex, Teil des Immunsystems
 Mikrosomale Antikörper, siehe Thyreoperoxidase-Antikörper
 Militärakademie, militärische Hochschule 
 Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft, Richtlinie der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
 Mitarbeiterkapazität, Zeitwert, den eine Vollzeit-Arbeitskraft innerhalb eines bestimmten Zeitraums erbringt
 monoklonaler Antikörper
 Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, Autonomiebewegung der Kabylei (Algerien)
 Multiple Activation Key, Volumenlizenzschlüssel von Microsoft
 Museum für Angewandte Kunst
 Museum Angewandte Kunst (Frankfurt am Main)
 Museum für Angewandte Kunst (Gera)
 Museum für Angewandte Kunst (Köln)
 Grassi Museum für Angewandte Kunst (Leipzig)
 Museum für angewandte Kunst (Wien)
 Mycobacterium-avium-Komplex
 Zwischenstaatliches Luftfahrtkomitee der GUS

MAK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge (für Marktredwitz)
 Ungarn: Autoklub

MAK steht für:
 MAK (Band), jugoslawische Rockband der 1970er Jahre aus Kosovska Mitrovica

MaK steht für:
 Maschinenbau Kiel, Hersteller von Dieselmotoren, Lokomotiven und Baumaschinen sowie ehemaliger Rüstungsbetrieb
 :Kategorie:Schienenfahrzeug (MaK)

Mak steht für:
 (9701) Mak, Asteroid des Hauptgürtels

Mak ist der Familienname folgender Personen:
 Mak Hee Chun (* 1990), malaysischer Badmintonspieler
 Mak Ka Lei (* 1985), macauische Badmintonspielerin
 Mak Ka Lok (* 1965), macauischer Autorennfahrer
 Mak Tze Wing (* 1998), hongkong-chinesische Tischtennisspielerin
 Christina Mak (* 1978), Hongkonger Squashspielerin
 Clarence Mak (* 1959), chinesischer Komponist
 Geert Mak (* 1946), niederländischer Schriftsteller
 Hannes Mak (* 1982), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Jan Mak (* 1945), niederländischer Fußballtrainer
 Michał Mak (* 1991), polnischer Fußballspieler
 Nikola Mak (1937–2021), kroatischer Verbandsfunktionär und Politiker
 Róbert Mak (* 1991), slowakischer Fußballspieler
 Tak Wah Mak (* 1946), chinesisch-kanadischer Immunbiologe und Krebsforscher
 Vinning Mak (* 1995), australische Badmintonspielerin
 Yull-Win Mak (* 1962), deutscher Komponist

mak ist:
 Abkürzung für die Makassar-Sprache nach ISO 639-3 

Siehe auch:
 Maak, MAC, Mack, Magg

Abkürzung